Віжомля — село в Яворівському районі Львівської області.
 Віжомля — озеро в Яворівському районі Львівської області.
 Віжомля — річка в Яворівському районі Львівської області.